Die Ewige Tabelle der UEFA Europa League und des UEFA-Cups ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 1971/72 an der UEFA Europa League bzw. am UEFA-Cup, wie der Wettbewerb bis 2009 hieß, teilnahmen.

Als Grundlage dient das All-Time-Ranking der UEFA, welches mit der alten 2-Punkte-Regel arbeitet.

Der Berechnung der Tabelle wird in diesem Artikel jedoch – wie in anderen Ewigen Tabellen üblich – die aktuell geltende 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind alle absolvierten Spiele berücksichtigt, auch Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele. Nicht berücksichtigt sind Ergebnisse von Spielen, die nach Elfmeterschießen entschieden wurden, hier gilt das Ergebnis nach der Verlängerung.

Ebenfalls im Artikel enthalten ist eine Ewige Tabelle seit 2009, also seit Einführung der UEFA Europa League. In dieser Tabelle sind Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele nicht mit eingerechnet, ansonsten gelten dieselben Regeln wie in der Ewigen Tabelle seit 1971.

Ewige Tabelle seit 1971

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Fusionierungen, Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein an der UEFA Europa League bzw. am UEFA-Cup teilnahm.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finals: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals an der UEFA Europa League bzw. am UEFA-Cup teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt am Hauptwettbewerb der UEFA Europa League bzw. am UEFA-Cup teilnahm.

Tabelle 
Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer der UEFA Europa League 2021/22 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle seit 1971 befindet sich auf dem Stand vom 18. Mai 2022.

Mannschaft ist in folgender Runde in der UEFA Europa League 2022/23 aktiv:

Statistik nach Nationen 
Die noch mit Vereinsmannschaften in der UEFA Europa League 2022/23 befindlichen Nationen sind fett geschrieben. Die Statistik der Nationen befindet sich auf dem Stand vom 18. Mai 2022.

Nation ist noch mit folgender Anzahl Mannschaften in der UEFA Europa League 2022/23 aktiv:

Ewige Tabelle seit 2009

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Fusionierungen, Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein an der UEFA Europa League teilnahm.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finals: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals an der Gruppenphase der UEFA Europa League teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt an der Gruppenphase der UEFA Europa League teilnahm.

Tabelle 
Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer der UEFA Europa League 2021/22 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle seit 2009 befindet sich auf dem Stand vom 18. Mai 2022.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle des Fußball-Europapokals
 Ewige Tabelle der UEFA Champions League und des Europapokals der Landesmeister
 Ewige Tabelle des Europapokals der Pokalsieger
 Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals
 Ewige Tabelle der UEFA Europa Conference League

Weblinks 
 UEFA Europa League All Time Ranking, uefa.com

Einzelnachweise 

Europa League
UEFA Europa League